Denumirea Balaton se poate referi la:

 Lacul Balaton din Ungaria;
 Balaton, sat în județul Heves, Ungaria
 Principatul Balaton (c. 839-901), un stat slavic
 Balaton, Minnesota, un oraș în SUA
 2242 Balaton, un asteroid